Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1981 je dvanajsto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 21. in 22. februarja 1981 v dvorani Palais des Sports v Grenoblu, Francija. Tekmovali so v 20-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

 * - moški tek na 3000 m so končali krog prekmalu.

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1981
1981 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Grenobleu